U69 ou U-69 peut faire référence à :
 Grand icosidodécaèdre adouci inversé (U69), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMS Redpole (U69), un sloop de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres